Elektron ( élektron ‚Bernstein‘) steht für:
 Elektron, ein Elementarteilchen
 Bernstein, seine ursprüngliche griechische Bedeutung
 Elektron (Fahrzeugbau), ukrainisches Fahrzeugbauunternehmen, siehe Elektron T5L64
 Elektron (ISS), den russischen Sauerstoffgenerator an Bord der internationalen Raumstation
 Elektron (Legierung), eine Gold-Silber-Legierung
 Elektron Music Machines, ein schwedischer Hersteller von elektronischen Musikinstrumenten
 Elektron (Satellit), eine Reihe von sowjetischen Satelliten zur Untersuchung des Van-Allen-Gürtels
 Elektron (Schiff), ein elektrisch angetriebenes Schiff
 Elektron (Werkstoff), eine vorwiegend im Flugzeugbau verwendete Magnesium-Aluminium-Legierung

Siehe auch:

 Elektra
 Electron